Rangsi peut faire référence à :
 Rangsi, un village du Népal situé dans le district de Rolpa ;
 Rangsi, un village du Népal situé dans le district de Rukum.